Александро-Невское — название населённых пунктов в России:

 Александро-Невское — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Александро-Невское — село в Тарумовском районе Дагестана.

См. также 
 Александроневская
 Александро-Невский